Forlán ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Forlán (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Forlán (* 1945), uruguayischer Fußballspieler
 Richard Forlán, uruguayischer Fußballspieler

it:Forlan